

Адамовка — селище, районний центр, Оренбурзька область
 Адамовка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Адамовка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область

 Адамовка — колишній сільський населений пункт, Адамовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Адамівка